Lehtisensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Lehtisensaari och Kuivassaari, Joutsa,  (2,8 km²)
2. Lehtisensaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand,  (3,1 km²)
3. Lehtisensaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (80 ha)
4. Lehtisensaari (halvö i Puula),  (10 ha)
5. Lehtisensaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,07, long 26,49),  (3 ha)
6. Lehtisensaari (ö i Birkaland), Tammerfors,  (58 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar